Le elezioni parlamentari in Israele del 2009 si sono tenute il 18 febbraio. Esse hanno visto la vittoria di Kadima di Tzipi Livni; a seguito dell'esito elettorale, tuttavia, primo ministro è divenuto Benjamin Netanyahu, leader del Likud. Grazie alla collaborazione tra il suo partito e Israel Beytenu, Netanyahu ha nominato un governo di coalizione con l'ulteriore appoggio esterno del Partito Laburista Israeliano.

Risultati

Altri progetti 

Israele
2009